

Biografia 
Dopo aver prestato servizio come ufficiale dell'esercito imperiale tedesco nella prima guerra mondiale, Klosterkemper nominato comandante della 141ª divisione di riserva il 1º aprile 1942. Dal 1943, iniziò a collaborare col generale russo disertore Andrej Andreevič Vlasov, il quale si era schierato coi nazisti contro l'Armata Rossa. Fu con lui tra i principali artefici e sostenitori dell'Armata russa di liberazione, mantenendo contatti stabili sino al gennaio del 1944.

Il 10 gennaio 1944, Hellmich venne spostato in Francia e posto al comando della 243ª divisione di fanteria, incaricata della difesa della penisola di Cotentin e venne pertanto investita in pieno dall'Operazione Overlord, lo sbarco in Normandia che gli Alleati compirono dal 6 giugno 1944. Hellmich rimase ucciso nel corso di un attacco aereo il 17 giugno 1944. Venne sepolto nel cimitero militare tedesco di Orglandes.

Onorificenze

Bibliografia 
 Dermot Bradley (Hrsg.), Karl-Friedrich Hildebrand, Markus Rövekamp: Die Generale des Heeres 1921–1945. Die militärischen Werdegänge der Generale, sowie der Ärzte, Veterinäre, Intendanten, Richter und Ministerialbeamten im Generalsrang, Biblio Verlag, Osnabrück 1993, ISBN 3-7648-2424-7.

Militari della Wehrmacht